Plaats in Indonesië
 Teluk Kecimbung (Bathin Viii), een plaats in het bestuurlijke gebied Sarolangun in de provincie Jambi
 Teluk Kecimbung (Tanah Tumbuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Bungo in de provincie Jambi